Franciaország
Roumégoux, település Cantal megyében
Roumégoux, település Tarn megyében